To nie jest kraj dla starych ludzi – powieść Cormaca McCarthy’ego
 To nie jest kraj dla starych ludzi – film fabularny braci Coen nakręcony na podstawie ww. powieści